Henryk Rzepkowski (1921–2000) – polski oficer, generał brygady WP, zastępca dowódcy Marynarki Wojennej 1967–1983
 Mirosław Rzepkowski (ur. 1959) – polski wojskowy, rolnik i sportowiec specjalizujący się w strzelectwie